Buyshaven kan verwijzen naar drie huidige en voormalige havens in de Nederlandse plaats Enkhuizen:
 Oude Buyshaven (aangelegd in 1593-1600, gedempt in de 19e eeuw)
 Nieuwe Buyshaven of Pietershaven (aangelegd in 1619-1620, gedempt in 1844)
 De voormalige Spoorweghaven, aangelegd iets ten zuiden van de gedempte Nieuwe Buyshaven ten behoeve van het spoorwegveer Enkhuizen-Stavoren en nu in gebruik als jachthaven.